

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Skrobacz – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn
 Skrobacz – część wsi Nakla w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Skrobacz – część wsi Pełczyn w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem
 Inne
 Skrobacz – część wsi Trzebina w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Lubrza